Михов може да се отнася за:
 Атанас Михов (1879-1975) – български художник
 Валентин Михов (р. 1954) – български футболен функционер
 Георги Михов – няколко души с това име
 Михо Михов (р. 1949) – български офицер от авиацията, генерал, н-к на Генералния щаб (1997-2002)
 Никола Михов (1877-?) – български академик, библиограф, икономист и статистик
 Никола Михов (1891-1945) – български офицер, генерал-лейтенант, осъден на смърт от Народния съд
 Петър Михов (1865-1902) – български учител и революционер, деец на ВМОРО
 Цветан Михов (р. 1991) – български тенисист

Български фамилни имена